Сендега — река в Костромской области России.
 Сендега, Александр Степанович (род. 1953) — украинский государственный деятель.